Alfred B. Kittredge (1861-1911), homme politique américain ;
 Andrew Kittredge (1990-), joueur de baseball américain ;
 William Kittredge (1932-2020), écrivain américain.